

Carriera

Club 
Debutta con il Korona Kielce in Ekstraklasa il 20 aprile 2010 nel pareggio per 1-1 contro il GKS Bełchatów, dove subentra al 70' al posto di Aleksandar Vuković.

Debutta con il Polonia Bytom il 17 marzo 2012 nella vittoria casalinga per 2-1 contro il Sandecja Nowy Sącz, entrando al 79' minuto. Segna il suo primo gol con il Polonia Bytom la giornata seguente, nella vittoria casalinga per 3-2 contro l'Olimpia Elbląg.

Note

Collegamenti esterni